Die Divizia A 1956 war die 19. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 18. März 1956 und endete am 18. November 1956.

Meister wurde CCA Bukarest.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während zwei Mannschaften aufstiegen um die Divizia A auf zwölf Mannschaften zu reduzieren. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1957/58
 Progresul Oradea – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Locomotiva Timișoara, Știința Cluj, Dinamo Bacău

Aufsteiger in die Divizia A 
Steagul roșu Orașul Stalin, Energia Târgu Mureș

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1956 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956
Liga-1-Saison